Der Sauna Cup 1992 war ein in Finnland stattfindendes Eishockeyturnier, bei welchem sich die Nationalmannschaften Finnlands, Russlands, der ČSFR und der USA massen. Die Spiele fanden vom 30. August bis 2. September 1992 in Helsinki und Turku statt.

Spiele

Tabelle

Beste Scorer

All-Star-Team

Weblinks 
 Statistik des Sauna Cups (PDF; 70 kB) auf info.swehockey.se
 Ergebnisse der Sauna Cups 1992 auf hokey.snt.ct
  Ergebnisse der Sauna Cups 1992 auf passionhockey.com
 Statistiken und Ergebnisse des Sauna Cups auf slovari.yandex.ru

Eishockeyveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Helsinki
Eishockeyturnier in Finnland